Motivation (Sum 41), een album uit 2002 van de Canadese rockband Sum 41
 Motivation (Normani), een nummer uit 2019 van de Amerikaanse zanger Normani